Das Medium steht für:

 Das Medium (1921), deutscher Film von Hermann Rosenfeld 
 Das Medium (1951), italienisch-amerikanischer Film von Gian Carlo Menotti
 Das Medium, deutscher Titel der Oper The Medium (Oper) von Gian Carlo Menotti (1946)

Siehe auch:
 Medium